gapa – przedstawienie stylizowanego orła
 gapa – inna nazwa gawrona
 Gapa – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Kowalewo Pomorskie
 Gapa – osada w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie Golubsko – Dobrzyńskim, w gminie Ciechocin
 Gapa – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Łysomice
 GaPa – skrót nazwy gminy targowej Garmisch-Partenkirchen w Niemczech
 GAPA – Grudniowy Akademicki Przegląd Artystyczny, jeden z największych studenckich przeglądów artystycznych w Warszawie
 "Gapa" Lotniczy Magazyn Historyczny – czasopismo historyczne o tematyce lotniczej